Анто́н Я́нос Йо́нссон Сале́трос (; ) — шведский футболист, полузащитник футбольного клуба «Кан».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба АИК. 31 августа 2013 года в матче против «Эфле» дебютировал в Аллсвенскан лиге. 25 апреля 2016 года в поединке против «Эльфсборга» забил свой первый гол за АИК.

Летом 2017 года на правах аренды перешёл в венгерский «Уйпешт». 26 августа в матче против «Балмазуйвароша» он дебютировал в чемпионате Венгрии. После окончания аренды вернулся в АИК.

Летом 2018 года Салетрос перешёл в российский «Ростов», подписав с контракт на четыре года. 5 августа в матче против столичного ЦСКА он дебютировал в РПЛ.

Карьера в сборной 
В 2013 году в составе юношеской сборной Швеции Салетрос занял третье место на юношеском чемпионате Европы в Словакии. На турнире сыграл в матчах против команд Швейцарии, Австрии, Словакии и России. В том же году Салетрос завоевал бронзовые медали юношеского чемпионата мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против Японии, Гондураса, Ирака, Мексики, Аргентины и дважды Нигерии. В поединке против иракцев забил гол.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Сарпсборг 08»